Tioga (Dakota del Nord)
 Tioga (Illinois)
 Tioga (Nova York)
 Tioga (Pennsilvània)
 Tioga (Texas)